Pirton est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pirton, village du Hertfordshire
Pirton, village du Worcestershire

Voir aussi

Homonymie de toponyme